een muziekinstrument, zie vooral:
 Piano (instrument)
 Disklavier
 Klavecimbel
 Keyboard
Klavier (toetsen), het toetsenbord van een dergelijk muziekinstrument
Toetsenbord (computer), of het toetsenbord van een ander toestel, zoals een schrijfmachine of telefoon (in Nederland niet gebruikelijk)
een onderdeel van een klavierslot dat ervoor zorgt dat alleen de juiste sleutel op het slot past
een deel van een zethaak, een hulpmiddel bij het vervaardigen van zetsel uit loden letters
een soort bladwijzer, een strookje dat aan de zijkant van een bladzijde is bevestigd